Ruvo est un nom porté par deux communes italiennes :
 Ruvo del Monte, commune de la province de Potenza, dans la Basilicate ;
 Ruvo di Puglia, commune de la province de Bari dans les Pouilles.
 La bataille de Ruvo y a eu lieu en 1503, entre les armées française de Jacques de la Palice et espagnole de Gonzalve de Cordoue.